Leppentin ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Nicolaus Leppentin (Christoph Nikolaus Leppentin; 1736 oder 1737–1809), deutscher Arzt und Schriftsteller
 Heinrich Jacob Löpentin (auch Heinrich Jacob Leppentin; 1690–1747), Kurfürstlich Braunschweig-Lüneburgischer Hofgärtnermeister und Orangeriegärtner